Charlottenburg (Románia) - más néven Saroltavár
Charlottenburg (Eisenach) - vár Eisenachban
Charlottenburg (Berlin) - Berlinhez csatolt település
Charlottenburg–Wilmersdorf - Berlin X. kerülete